birdie, een door de ontvanger zelf opgewekt stoorsignaal, bijvoorbeeld bij scanners
 birdie (golf), een term uit de golfsport
 Birdie (Street Fighter), een fictief persoon uit de reeks computerspellen van Street Fighter
 Birdy (film), een Amerikaanse speelfilm van Alan Parker uit 1984
 Birdy (Peter Gabriel), filmmuziek van Peter Gabriel bij de film
 Birdy (zangeres), een Engels zangeres
 Birdy (album), haar debuutalbum
 Birdie (computerspel), een computerspel van het genre actiespel